Mickaël Le Bihan (ur. 16 maja 1990 w Ploemeur) – francuski występujący na pozycji napastnika. Od 2015 roku jest zawodnikiem OGC Nice.

Jako junior grał w klubach: FC Ploermeur, AS Cannes, ES Fréjus i Stade Saint-Raphaël. W latach 2009–2013 był zawodnikiem CS Sedan. Następnie w latach 2013–2015 był zawodnikiem Le Havre AC.

Statystyki klubowe

Bibliografia 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Lorient
Piłkarze CS Sedan
Piłkarze Le Havre AC
Piłkarze OGC Nice
Urodzeni w 1990